Мария Валлизер (; род. 27 мая 1963) — швейцарская горнолыжница, призёрка Олимпийских игр, трёхкратная чемпионка мира, двукратная обладательница Кубка мира. Универсал, успешно выступала во всех дисциплинах горнолыжного спорта, кроме слалома.

Спортивная карьера 
Родилась  27 мая 1963 года в Моснанге, Швейцария.

В Кубке мира Валлизер дебютировала 3 декабря 1980 года, в январе 1983 года одержала свою первую победу на этапе Кубка мира, в скоростном спуске. Всего имеет на своём счету 25 побед на этапах Кубка мира:  скоростном спуске,  гигантском слаломе,  супергиганте и  комбинации. Дважды Валлизер побеждала в общем зачёте Кубка мира, и завоёвывала большой Хрустальный глобус, в сезонах 1985/86 и 1986/87. Пять раз за карьеру завоёвывала малый Хрустальный глобус в различных дисциплинах, причём ей удавалось сделать это в четырёх из пяти дисциплин горнолыжного спорта.

На Олимпийских играх 1984 года в Сараево завоевала серебро в скоростном спуске, причём всего  она уступила в борьбе за золото своей соотечественнице Микеле Фиджини кроме того стартовала в гигантском слаломе, но сошла в первой попытке.

На Олимпийских играх 1988 года в Калгари завоевала две бронзовые медали, в гигантском слаломе и комбинации, кроме этого стартовала в скоростном спуске, где остановилась в шаге от подиума и  и в супергиганте в котором заняла 

За свою карьеру участвовала в четырёх чемпионатах мира, на которых завоевала 3 золотые и 1 бронзовую медали, 2 золота и бронзу она выиграла на чемпионате мира 1987 года, а ещё одно золото на чемпионате мира 1989 года.

Завершила спортивную карьеру в 1990 году.

Победы на этапах Кубка мира (25)

Ссылки 
 

Горнолыжники Швейцарии
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 1984 года
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 1988 года
Горнолыжники на зимних Олимпийских играх 1984 года
Горнолыжники на зимних Олимпийских играх 1988 года
Чемпионы мира по горнолыжному спорту